

Cinema 
 Dead Man Walking – film del 1988 diretto da Gregory Dark
 Dead Man Walking - Condannato a morte (Dead Man Walking) – film del 1995 diretto da Tim Robbins

Letteratura 
 Dead Man Walking: Condannato a morte (Dead Man Walking) – romanzo di Helen Prejean del 1993

Musica 
 Dead Man Walking – album del 1996, colonna sonora di Dead Man Walking – Condannato a morte
 Dead Man Walking – singolo di David Bowie del 1997, dall'album Earthling
 Dead Man Walkin' – album di Snoop Dogg del 2000
 Dead Man Walking – opera lirica del 2000 di Jake Heggie, su libretto di Terrence McNally

Televisione 
 Condannato a morte (Dead Man Walking) – episodio della quarta stagione di NCIS
 La mietitrice di anime  (Dead Man Walking) – episodio della seconda stagione di Torchwood
 Morto che cammina  (Dead Man Walking) – episodio della prima stagione di Robin Hood
 Condannato a morte (Dead Man Walking) – episodio della prima stagione di Body of Proof